Le terme Route 159 peut désigner plusieurs routes :

 Route 159 au Québec, Canada
 Route nationale 159 en France